Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Open BLS de Limoges) van 2022 vond plaats van zondag 11 tot en met zaterdag 17 december 2022 in de Franse plaats Limoges. Het was de achtste editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelhoudster Alison Van Uytvanck was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitge­scha­keld door de latere winnares.

Het vijfde reekshoofd, Anhelina Kalinina uit Oekraïne, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Deense Clara Tauson in drie sets. Kalinina wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij incas­seerde € 12.100 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Greet Minnen bereikte de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Monica Niculescu en Vera Zvonarjova had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Niculescu speelde samen met landgenote Ana Bogdan – zij strandden echter al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Oksana Kalasjnikova en Marta Kostjoek won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Britse koppel Alicia Barnett en Olivia Nicholls in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Georgische Kalasjnikova had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Oekraïense Kostjoek één.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Limoges 2022
Limoges